Александр Ведемейер:
 Ведемейер, Александр Александрович (1809—1863) — генерал-майор.
 Ведемейер, Александр Иванович (1768—1831) — генерал-майор, комендант Бендерской крепости.